Arthur Shawcross – serial killer statunitense
 Hartley Shawcross – magistrato britannico
 Ryan Shawcross – calciatore inglese